Terminiers és una població i comuna francesa, en la regió de França, departament d'Eure i Loir, al districte de Châteaudun i cantó d'Orgères-en-Beauce.

Demografia

Enllaços externs 

 INSEE 
 Eleccions municipals de 2008 

Municipis d'Eure i Loir